

Chiffre 
 Ⅲ, un nombre romain correspondant à trois.

Code 
iii est un code qui signifie :
 iii, le yi, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
III peut désigner :
 , une association américaine dont le but est d'améliorer la compréhension du public sur l'assurance.

Musique 

 , un album d'Acid King ;
 III, un album de Gui Boratto ;
 III, un album d'Eths ;
 III, un album de Bob Sinclar ;
 (III), un album de Crystal Castles.

Psychologie 
 Méthode des 3i (intensive, individuelle et interactive), une méthode de prise en charge de l'autisme par le jeu